Książek – historyczna dzielnica Kłodzka
 Książek – dzielnica Szydłowca

Ludzie o nazwisku Książek 
 Andrzej Książek (ur. 1945) – polski lekarz, rektor Akademii Medycznej w Lublinie i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 Bolesław Książek (zm. 1943) – polski rolnik, Zawołany po imieniu
 Bolesław Książek (1911–1994) – polski ceramik 
 Iwona Książek (1944–2008) – polska bibliotekarka
 Jan Książek (1900–1964) – polski malarz i pedagog
 Henryk Książek (1923–1946) – polski wojskowy
 Jarosław Książek (ur. 1957) – polski historyk i dyplomata
 Małgorzata Książek-Czermińska (ur. 1940) – polska filolog
 Norbert Książek (ur. 1975) – polski urzędnik państwowy i prawnik, od 2018 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 Michał Książek (ur. 1978) – polski poeta, reportażysta, kulturoznawca i ornitolog
 Stanisław Książek (1860–1928) – polski drukarz, dziennikarz, wydawca
 Stanisław Książek (1931–2015) – polski duchowny katolicki
 Zbigniew Książek (ur. 1954) – polski scenarzysta i poeta
 Zenon Książek (ur. 1931) – polski piłkarz i trener
 Zofia Książek-Bregułowa (1920–2014) – polska aktorka i poetka

Zobacz też